Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 wurde am 9. und 10. August 1995 im Göteborger Ullevi-Stadion ausgetragen.

Weltmeisterin wurde Ghada Shouaa aus Syrien. Den zweiten Rang belegte die Russin Swetlana Moskalez. Bronze ging an die ungarische Vizeeuropameisterin von 1994 Rita Ináncsi.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
9./10. August 1995

Videolinks 
 Women's Heptathlon - 1995 IAAF World Athletics Championships auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5912 World Track and Field 1995 Heptathlon 100m Hurdles auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 6018 World Track and Field 1995 Heptathlon 800m auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5917 World Track and Field 1995 Heptathlon High Jump Svetlana Moskalets auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5921 World Track and Field 1995 Heptathlon Shot Put Ghada Shouaa auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5923 World Track and Field 1995 Heptathlon Shot Put Svetlana Moskalets auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5922 World Track and Field 1995 Heptathlon Shot Put Rita Ináncsi auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5970 World Track and Field 1995 Heptathlon Long Jump Ghada Shouaa auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5965 World Track and Field 1995 Heptathlon Long Jump Svetlana Moskalets auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5973 World Track and Field 1995 Heptathlon Long Jump Rita Ináncsi auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 6005 World Track and Field 1995 Heptathlon Javelin Ghada Shouaa auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 6002 World Track and Field 1995 Heptathlon Javelin Svetlana Moskalets auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5999 World Track and Field 1995 Heptathlon Javelin Rita Ináncsi auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020
 5981 World Track and Field 1995 Heptathlon Javelin Svetlana Moskalets auf youtube,com, abgerufen am 12, Juni 2020

Weblinks 
 5th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 18. Mai 2020
 Women Heptathlon Athletics V World Championship 1995 Goteborg (SWE) auf todor66,com (englisch), abgerufen am 12. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Gothenborg 1995, S, 354 (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 12. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport